La battaglia di Marj al-Ṣuffar del 634, vinta dai musulmani dell'esercito califfale contro i Bizantini di Siria.
 La battaglia di Marj al-Ṣuffar del 1126, combattuta dai crociati del Regno di Gerusalemme contro i Selgiuchidi.
 La battaglia di Marj al-Ṣuffar combattuta il 10 o il 20-22 aprile 1303 dai Mamelucchi contro l'esercito dell'Ilkhan mongolo di Persia.